Prikkel kan betrekking hebben op:

 Jeuk (prikkel), sensatie waardoor de neiging ontstaat om de jeukende plaats te krabben
 Doorn (plant), houtachtig en scherp uitsteeksel van een plant;
 Stimulus, invloed waar een reactie op volgt.
 Stimulans
 Prikkels (tijdschrift) - tijdschrift van de papier-firma "Proost & Brandt N.V."
 Prikkel (theater), een kinder- en jeugdtheater uit Hofstade